Цзия́н () — район городского подчинения городского округа Санья провинции Хайнань (КНР). Самый южный район Китая.

История 
После образования Китайской Республики эти места в 1912 году вошли в состав уезда Ясянь (崖县).

После перехода острова Хайнань под контроль КНР уезд Ясянь был в 1950 году включён в состав Административного района Хайнань (海南行政区) провинции Гуандун.

В 1954 году уезд Ясянь был передан в состав Хайнань-Ли-Мяоского автономного района уездного уровня (海南黎族苗族自治区), который 17 октября 1955 года был преобразован в Хайнань-Ли-Мяоский автономный округ (海南黎族苗族自治州).

Постановлением Госсовета КНР от 19 мая 1984 года уезд Ясянь был преобразован в городской уезд Санья. 

В 1985 году в городском уезде Санья был создан посёлок Личжигоучжэнь (荔枝沟镇).

В 1986 году в городском уезде Санья были созданы посёлки Тяньдучжэнь (田独镇) и Хуншачжэнь (红沙镇).

Постановлением Госсовета КНР от 26 сентября 1987 года городской уезд Санья был выведен из состава Хайнань-Ли-Мяоского автономного округа, и стал подчиняться напрямую властям Административного района Хайнань, став городским округом.

13 апреля 1988 года Административный район Хайнань был преобразован в отдельную провинцию Хайнань; в составе городского округа Хайнань был при этом создан район Хэдун (河东区).

В августе 2001 года посёлки Личжигоучжэнь и Хуншачжэнь были присоединены к посёлку Тяньдучжэнь.

В 2011 году посёлок Тяньдучжэнь был переименован в посёлок Цзиянчжэнь (吉阳镇).

Постановлением Госсовета КНР от февраля 2014 года было ликвидировано старое административное деления Санья, и городской округ был разделён на 4 района; район Хэдун, посёлок Цзиянчжэнь и административный комитет Ялунвань были при этом объединены в район Цзиян.

Административное деление 
Район делится на 13 микрорайонов и 19 деревень.

Туризм 
Район Цзиян является популярным туристическим центром Саньи, основная часть отелей и курортных комплексов сконцентрирована на побережье заливов Ялун и Дадун.

Вокруг залива Дадун расположены отели и курортные комплексы международных сетей JW Marriott, Four Seasons и Mandarin Oriental, вокруг 8-километрового пляжа залива Ялун — отели и курортные комплексы сетей Park Hyatt, St. Regis, Ritz-Carlton, Marriott, Hilton, Pullman, Sheraton, MGM Grand и Holiday Inn. Рядом з заливом Ялун раскинулись Национальный заповедник коралловых рифов Саньи (Sanya Coral Reef National Nature Reserve) и Тропический райский лесной парк (Yalong Bay Tropical Paradise Forest Park). 

На полуострове Лухойтоу расположены несколько курортных комплексов, в том числе сети InterContinental, большой гольф-клуб, парк Лухойтоу, туристическая зона Сяодунхай и туристическая деревня народа ли. В парке Лухойтоу на вершине горы расположены скульптурная композиция охотника и оленя, а также смотровая площадка, с которой открывается лучший вид на залив Санья.

В северной части района расположена карстовая пещера Люоби, известная своими большими сталактитами и надписями, высеченными в эпоху династии Юань. В 1990-х годах археологи обнаружили в пещере стоянку человека каменного века.

Транспорт 
В районе Цзиян расположен главный железнодорожный вокзал Саньи. В районе залива Ялун имеется станция Хайнаньской восточной кольцевой высокоскоростной железной дороги, запущенной в декабре 2010 года.

Через территорию района Цзиян пролегают скоростные автострады G98, G223, G224 И S216. Имеется широкая сеть междугородних и внутренних автобусных маршрутов. Комфортабельные автобусы связывают между собой аэропорт Феникс и курортные зоны заливов Ялун и Дадун, а также район Дадунхай и храм Наньшань в районе Ячжоу.

Вооружённые силы 
В заливе Юлинь расположена военно-морская база, на которой в подземных бункерах базируются атомные подводные лодки «Шань».

Галерея 

Районы Санья